Тукумс:

 Тукумс — город в Тукумском крае Латвии.
 Тукумс I — железнодорожная станция в городе Тукумс на электрифицированной железнодорожной линии Торнякалнс — Тукумс II.
 Тукумс II — узловая железнодорожная станция в Тукумсе.
 «Тукумс 2000» — латвийский футбольный клуб из города Тукумс.